Орашац је насеље у Србији у општини Шабац у Мачванском округу. Према попису из 2011. било је 410 становника.

Демографија 
У насељу Орашац живи 330 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 42,5 година (43,8 код мушкараца и 41,3 код жена). У насељу има 124 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,26.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Град Шабац
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији